Mittag puede referirse a:
 Anja Mittag (* 1985)
 Magnus Gustaf "Gösta" Mittag-Leffler (1846 – 1927)
 Instituto Mittag-Leffler
 Günter Mittag (1926 – 1994)